Список хімічних елементів упорядкований у порядку зростання атомних номерів із можливістю сортування за іншими параметрами. У таблиці наводяться назва хімічного елементу, символ, що використовується для його позначення (визнаний Міжнародним союзом теоретичної та прикладної хімії), група і період у Періодичній системі хімічних елементів, атомна маса (найбільш стабільного ізотопу), щільність, температура плавлення, температура кипіння, рік відкриття, прізвище першовідкривача.

Колір рядків відповідає сімейству елементів:

Скорочення 
 GSI — Gesellschaft für Schwerionenforschung (Товариство дослідження важких іонів), Дармштадт (Віксгаузен), Німеччина
 ОІЯД — Об'єднаний інститут ядерних досліджень, Дубна, Московська область, Росія (JINR, Joint Institute for Nuclear Research)
 LLNL — Lawrence Livermore National Laboratory (Ліверморська національна лабораторія ім. Е. Лоуренса), Лівермор, Каліфорнія, США
 LBNL — Lawrence Berkeley National Laboratory, Берклі, Каліфорнія, США

Примітки

Посилання 
 Atomic Weights of the Elements 2001, Pure Appl. Chem. 75(8), 1107—1122, 2003 . Retrieved June 30, 2005. Atomic weights of elements with atomic numbers from 1-109 taken from this source.
 IUPAC Standard Atomic Weights Revised  (2005).
 WebElements Periodic Table . Retrieved June 30, 2005. Atomic weights of elements with atomic numbers 110—116 taken from this source.

Див. також 
 Періодична система хімічних елементів

Хімічні елементи
Списки:Хімія